Селезньо́в () — російське прізвище. Жіноча форма Селезньова. 

Відомі люди
 Селезньов Віталій Євдокимович — режисер театру, Народний артист України.
 Селезньов Владислав Дмитрович — український військовий журналіст.
 Селезньов Володимир Павлович (1912—1981) — український радянський графік.
 Селезньов Володимир Прохорович — радянський і російський актор
 Селезньов Геннадій Миколайович — російський політик.
 Селезньов Євген Олександрович — український футболіст, нападник.
 Селезньов Іван Федорович — український маляр.
 Селезньов Костянтин Георгійович — український вчений у галузі оториноларингології та гірудології.
 Селезньов Олексій Сергійович — російський і радянський шахіст, шаховий композитор.
 Селезньов Савва Андрійович (1986) — російський хокеїст.
 Селезньов Юрій Олександрович (1975) — український футболіст, півзахисник та нападник.
 Селезньов Яків Андрійович (1989) — російський хокеїст.

Селезньова 
 Селезньова Єсенія Євгенівна — українська співачка.
 Селезньова Катерина Віталіївна — українська акторка Вінницького обласного музично-драматичного театру. Заслужена артистка України (2013).
 Селезньова Наталія Ігорівна — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка Російської Федерації (1996).
 Селезньова Світлана Миколаївна  (нар. 1969) — український математик, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної кібернетики факультету ОМК МДУ.

Див. також 
 Аліса Селезньова — головна героїня циклу дитячих фантастичних книг Кира Буличова «Пригоди Аліси» та їх екранізацій і похідних робіт.
Російські прізвища